(318) Магдалена () — небольшой астероид главного пояса, который характеризуется необычно длинным периодом вращения вокруг оси, составляющим около 59 часов 30 минут. Он был открыт 24 сентября 1891 года французским астрономом Огюстом Шарлуа в обсерватории Ниццы. Происхождение названия неизвестно.

См. также 
 Список астероидов (301—400)
 Классификации малых планет

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Огюстом Шарлуа
Астероиды диаметром от 40 до 100 км